Александр Иванович Галушкин: Галушкин, Александр Иванович (1903—1942) — военный контрразведчик Черноморского флота, участник обороны Крыма.
 Галушкин, Александр Иванович (1940—2016) — советский и российский учёный в области информатики и математики.